Caudrilliers est un nom propre qui peut désigner :

 Robert Caudrilliers (1888-1959), journaliste et photographe français ;
 Raymond Caudrilliers dit Aimos (1891-1944), acteur cinématographique et résistant français.